Сезон 2016 является 25-м розыгрышем Кубка чемпионов ФИБА Азия. В сезоне 2016 за победу боролись 10 клубов. Финал четырёх прошёл в Чэньчжоу (Китай). Турнир проходил с 8 по 16 октября 2016 года.

Участники

Групповой этап

группа A

Группа B

Финальный этап

Четвертьфинал

Классификация 5-8 мест

Полуфинал

Матч за 7-ое место

Матч за 5-ое место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная таблица

Ссылки 
 2016 Страница турнира на официальном сайте ФИБА Азия

Кубок чемпионов ФИБА Азия
2016 год в баскетболе